3 miejscowości w Polsce:
 Modrzejewo – leśniczówka w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Modrzejewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Tuchomie
 Modrzejewo – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk